Dinajpur (stad) - een stad in Bangladesh
 Dinajpur (zila) - een district in Bangladesh
 Dakshin Dinajpur - een district in de Indiase deelstaat West-Bengalen
 Uttar Dinajpur - een district in de Indiase deelstaat West-Bengalen